Sociedad Patriótica puede referirse a:
 Sociedad patriótica, club político español del Trienio Liberal (1820-1823).
 Sociedad Patriótica (Argentina)
 Sociedad Patriótica (Venezuela)
 Partido Sociedad Patriótica (PSP), de Ecuador.